2 miejscowości w Polsce: 
 Cynków – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Nałęczów 
 Cynków – wieś w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Koziegłowy